Komparace (z lat. comparare, srovnávat) má několik významů:

 obecně srovnání, např. v literatuře dvou literárních děl, dvou délek při měření, dvou vzorků
 stupňování – v jazykovědě stupňování přídavných jmen a příslovcí
 komparativní výhoda v ekonomii
 komparativní religionistika
 komparatistika – znamená v Česku nejčastěji literární komparatistiku, tj. srovnávací literární vědu
 nebo též jazykovědnou komparatistiku, neboli srovnávací jazykovědu zabývající se srovnáváním různých jazyků, například češtiny a němčiny
 případně právní komparatistiku, právní vědu zabývající se srovnáváním právních řádů a jejich institutů
 komparační mikroskop